

Geografia 
 Boyer – comune francese del dipartimento della Loira
 Boyer – comune francese del dipartimento della Saona e Loira

Persone 
 Alain Boyer – filosofo francese
 Antonio Boyer – baritono italiano
 Éric Boyer – ciclista su strada e dirigente sportivo francese
 Carl Boyer – matematico e storico della matematica statunitense
 Charles Boyer – attore francese naturalizzato statunitense
 Cristina Boyer – moglie di Luciano Bonaparte
 Gregory Boyer – pallanuotista statunitense
 Jacqueline Boyer – cantante francese
 Jean Boyer – calciatore francese
 Jean Boyer – regista e compositore francese
 Jean-Baptiste Boyer d'Argens – scrittore e filosofo francese
 Louis Boyer – astronomo francese
 Louise Boyer – Duchessa di Noailles
 Lucienne Boyer – cantante francese
 Marine Boyer – ginnasta francese
 Myriam Boyer – attrice, regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica francese
 Paul Delos Boyer – biochimico statunitense
 Phil Boyer – calciatore inglese
 Régis Boyer – storico delle religioni e linguista francese
 Stéphen Boyer – pallavolista francese

Altro 
 1215 Boyer – asteroide

Pagine correlate 
Jean-Pierre Boyer